Амфітріон — п'єса Тита Макція Плавта.
 Амфітріон — тиринфський володар, чоловік Алкмени, матері Геракла.
 Амфітріон — один з епітетів Зевса.